Ермако́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пошехонском районе Ярославской области России.

Административный центр — село Ермаково.

История 
Ермаковское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Гаютинского, Ермаковского, Федорковского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 61 населённый пункт:

 Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднены посёлки Дор и Сохоть Федорковского сельского округа и деревня Обновленское Ермаковского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Пошехонский район
Сельские поселения Ярославской области